Димитрий Берберов (, ; ,  — , ) — испанский дирижёр болгарского происхождения.

В 1941—1942 гг. капельмейстер оперного театра во Франкфурте-на-Одере.

В 1948 г. обосновался в Испании. В 1949—1962 гг. главный дирижёр Сарагосского симфонического оркестра (в 1962 году коллектив прекратил своё существование). Предпочитал музыку Моцарта, Бетховена и Вагнера, однако в каждый концерт старался включать произведение испанского автора. В дальнейшем руководил оркестрами в Бильбао и Сан-Себастьяне, после чего вернулся в Сарагосу и преподавал виолончель в городской консерватории.

Сын — Димитрий Берберофф Айюда (род. 1969), судья Верховного суда Испании.

Примечания 

Дирижёры Испании
Академические музыканты Испании